Santo Tomas eller Santo Tomás kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Santo Tomás, Argentina, Neuquén,

Colombia 

 Santo Tomás kommun, Colombia, 
 Santo Tomás, Colombia,

Filippinerna 

 Santo Tomas (Isabela), 
 Santo Tomas (La Union), 
 Santo Tomas (Pangasinan), 
 Santo Tomas (Pampanga), 
 Santo Tomas (Batangas), 
 Santo Tomas (Davao del Norte),

Mexiko 

 Santo Tomás Teipan, ort, Oaxaca, Santa María Ecatepec, 
 Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla, 
 Santo Tomás Atzingo, ort, Delstaten Mexiko, Tlalmanalco, 
 Santo Tomás, Querétaro Arteaga, Cadereyta de Montes, 
 Santo Tomás, Sonora, 
 Santo Tomás, Guerrero, Arcelia, 
 Santo Tomás kommun, Mexiko, 
 Santo Tomás, Baja California Sur, Mulegé, 
 Santo Tomás, San Felipe Jalapa de Díaz, 
 Santo Tomás, Ocosingo kommun, 
 Santo Tomás, Hidalgo, San Agustín Tlaxiaca, 
 Santo Tomás, San Francisco Chapulapa, 
 Santo Tomás, Jiquipilas, 
 Colonia Santo Tomás, ort i Teoloyucan, 
 Santo Tomás, Chilchota,

Nicaragua 

 Santo Tomás del Norte, ort, Chinandega, 
 Santo Tomás, Nicaragua, ort, Chontales,

Spanien 

 Amés, ort, Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar